Gron kan avse:

 Gron, Cher – en kommun i departementet Cher i regionen Centre i de centrala delarna av Frankrike
 Gron, Yonne – en kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne i norra Frankrike
 Gron, Östergötland – en sjö i Finspångs kommun i Östergötland